Чемпионат Канады по фигурному катанию 2017 года () — национальный чемпионат Канады сезона 2016/2017. Спортсмены соревнуются на детском, юниорском и взрослом возрастных уровнях в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир проходил с 16 по 22 января 2017 года в Оттаве, Провинция Онтарио на арене TD Place Arena.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная на чемпионат мира, а также на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Skate Canada

Чемпионаты Канады по фигурному катанию
2017 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2017 году
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Спортивные соревнования в Оттаве